Béen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Isaac Béen
 Lars Magnus Béen
 Peter Béen
 Peter Isaac Béen

Se även 

 Behn

Svenska efternamn